Kabinda est un toponyme de la République démocratique du Congo, qui peut y désigner :
 un lieu-dit de la commune de Lingwala dans la capitale nationale Kinshasa, abritant notamment les installations de la tour de la Radio-Télévision nationale congolaise ;
 une commune de la ville de Kongolo ;

 un ancien district dans la province du Kasaï-Oriental devenue depuis 2015 la nouvelle province du Lomami ;
 l'un des territoires dudit ex-district ;
 la ville chef-lieu de la province de Lomami.

Voir aussi
 Cabinda